Miyajima est :
 , nom populaire de l'île japonaise d'Itsukushima
 Un diminutif donné à , village touristique de cette île, qui fut incorporé à la ville de Hatsukaichi en 2005.

Préfecture de Hiroshima

en:Miyajima, Hiroshima